Kangerluarsuup Qeqertaa bezeichnet:
 Kangerluarsuup Qeqertaa (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluarsuup Qeqertaa (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerluarsuup Qeqertaa (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland